Хесу́с На́вас Гонса́лес (; 21 ноября 1985, Лос-Паласьос-и-Вильяфранка) — испанский футболист, капитан футбольного клуба «Севилья». Играет на позиции правого защитника или полузащитника. Выступал за сборную Испании.

Клубная карьера 
Местный воспитанник появился в основе «Севильи» уже в семнадцать лет, практически одновременно со своим старшим братом Маркусом. В сезоне 2004/05 он уже стал регулярным игроком основы, провёл 23 матча и дважды забил. Отличная игра молодого полузащитника стала поводом для заключения с ним в мае 2005 года нового пятилетнего соглашения. В дальнейшем он стал одним из основных игроков команды, поучаствовал в выигрыше трёх Кубков УЕФА. В сезоне 2007/08 Хесус Навас сыграл 50 игр во всех турнирах и записал на свой счёт 5 голов. За промежуток времени с 2003 по 2013 год он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач.

1 июля 2013 года Навас перешёл в стан «горожан». За трансфер было заплачено около €25 млн. Дебютировал за новый клуб в матче с «Ньюкаслом». Матч закончился со счётом 4:0 в пользу «горожан». Первый гол за новый клуб забил в кубковом матче против «Уиган Атлетик». В чемпионате отличился дублем в ворота «Тоттенхэм Хотспур», а также одной голевой передачей.

1 августа 2017 года вернулся в испанскую «Севилью». Футболист заключил четырёхлетний контракт с испанским клубом. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок будет зарабатывать в севильской команде около € 2 млн в год.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Испании (2004—2005). К лету 2008 года полузащитник провёл 5 игр и забил 3 гола за молодёжную сборную Испании, однако в главную национальную команду до лета 2008 года не вызывался и в заявку на Евро-2008 не попал.

В национальной сборной дебютировал 14 ноября 2009 года в победном домашнем матче в Мадриде со сборной Аргентины (2:1).

Спустя шесть лет отсутствия в сборной, в 2019 году вернулся и сыграл против Норвегии и Мальты.

Личная жизнь 
Брат Хесуса, Марко, также является футболистом.

Хесус страдает хронической тоской по родине, из-за чего футболист долгое время не может находиться вне пределов Севильи. Также у Наваса наличествует синдром «панических атак», а также с ним случались эпилептические припадки.

Достижения 
«Севилья»
 Обладатель Кубка УЕФА/Лиги Европы (3): 2005/06, 2006/07, 2019/20
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
 Обладатель Кубка Испании (2): 2006/07, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2013/14
 Обладатель Кубка Английской Лиги (2): 2013/2014, 2015/2016

Сборная Испании
 Чемпион мира: 2010
 Чемпион Европы: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Севильи

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Манчестер Сити»